

Села:
 Завітне — Автономна Республіка Крим Бахчисарайський район
 Завітне — Автономна Республіка Крим Ленінський район
 Завітне — Автономна Республіка Крим Совєтський район
 Завітне — Вінницька область Бершадський район
 Завітне — Волинська область Ківерцівський район
 Завітне — Донецька область Покровський район
 Завітне — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Завітне — Запорізька область Михайлівський район

Селище:
 Завітне — Херсонська область Каховський район

Інше:
Завітне — назва з 1948 до 1962 року села Лікарственне в Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим

Завітне — село в Сєнненському районі Вітебської області.

Завітне — селище в Красноармійському районі Краснодарського краю.
 Завітне — селище в Приозерському районі Ленинградської області.
 Завітне — село в Чугуєвському районі Приморського краю.
 Завітне — село в Завітинському районі Ростовської області.
 Завітне — село в Вольському районі Саратовської області.
 Завітне — село в Енгельському районі Саратовської області.
 Завітне — село в Кочубіївському районі Ставропільского краю.

Див. також 
 Завітне Бажання